Plaatsen in Slovenië:
Šmiklavž (Gornji Grad)
Šmiklavž (Slovenj Gradec)
Šmiklavž pri Škofji vasi